Ženská čtyřhra Prague Open 2020 probíhala v první polovině srpna 2020. Do deblové soutěže pražského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů.  Obhájcem titulu byla rusko-slovenská dvojice Anna Kalinská a Viktória Kužmová, jejíž členky do turnaje nezasáhly.

Dvojice složená z úřadujících wimbledonských šampionek, světové dvojky ve dvouhře Simony Halepové a druhé hráčky deblového žebříčku Barbory Strýcové, vypadla již v úvodním kole s Ruskami Veronikou Kuděrmetovovou a Anastasijí Pavljučenkovovou, když v rozhodujícím supertiebreaku ztratila vedení míčů 7:2.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Češek Lucie Hradecká a Kristýna Plíšková, který ve finále za 68 minut zdolal rumunské turnajové čtyřky Monicu Niculescuovou s Ralucou Olaruovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Obě šampionky z prvního společně odehraného turnaje do žebříčku WTA získaly 280 bodů. Hradecká vybojovala dvacátý čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Plíškovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Lucie Hradecká /  Kristýna Plíšková (vítězky)
  Ellen Perezová /  Storm Sandersová (1. kolo)
  Monica Niculescuová /  Ioana Raluca Olaruová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Prague Open
WTA Tour 2020